Termin -{GOD}- ima više značenja.

 Glukoza oksidaza, enzim
 God (album), album Rebeke Džejms iz 1996.